Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2000 in Istanbul. An der Olympiade nahmen 126 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich eine zweite Mannschaft des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Russland

2. Deutschland

3. Ukraine

4. Ungarn

5. Israel

6. Georgien

7. England

8. Indien

9. China

10. Schweiz

11. Usbekistan

12. Slowenien

13. Mazedonien

14. Bulgarien

15. Polen

16. Frankreich

17. Armenien

18. Bosnien und Herzegowina

19. Philippinen

20. Griechenland

21. Dänemark

22. Kuba

23. Spanien

24. Jugoslawien

25. Estland

26. USA

27. Rumänien

28. Slowakei

29. Kanada

30. Schottland

31. Litauen

32. Weißrussland 

In der ersten Runde erhielt Weißrussland einen kampflosen 4:0-Sieg gegen die nicht angereiste Mannschaft aus Nicaragua. Er ist in den Mannschaftsbilanzen und den Einzelbilanzen der Spieler ab Brett 3 berücksichtigt.

33. Niederlande 

Der zweite Ersatzspieler Dennis de Vreugt kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

34. Lettland 

Der zweite Ersatzspieler Olafs Kronlaks kam nicht zum Einsatz.

35. Moldawien 

Die beiden gemeldeten Ersatzspieler Viorel Iordăchescu und Feodor Scripcenco wurden im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

36. Australien

37. Vietnam

38. Brasilien

39. Tschechien

40. Singapur

41. Kasachstan

42. Schweden

43. Kroatien

44. Indonesien

45. Finnland

46. Aserbaidschan

47. Portugal

48. Mongolei

49. Kirgisistan

50. Ägypten

51. Irland

52. Norwegen 

Der zweite Ersatzspieler Øivind Johansen kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

53. Argentinien 

Argentinien reiste verspätet an und nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Die Ergebnisse verstehen sich also aus 13 Wettkämpfen. Der an Brett 1 gemeldete Großmeister Maxim Sorokin wurde im Verlaufe des Turniers nicht eingesetzt.

54. Belgien

55. Island

56. Italien

57. Chile

58. Bangladesch 

In der ersten Runde gewann die Mannschaft kampflos mit 4:0 gegen das nicht angereiste Team aus Dschibuti. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und in den Einzelbilanzen der Spieler Al-Rakib, Hossain und Kabir eingerechnet. Ursprünglich gehörte der Spieler Saifuddin Lovlu zum Aufgebot. Er war als erster Ersatzspieler vorgesehen und bekam auch einen kampflosen Punkt aus dem genannten Erstrundenspiel angeschrieben. In der Folge konnte er jedoch – vermutlich wegen Erkrankung – nicht mehr aufgeboten werden, und Bangladesch erhielt die Ausnahmegenehmigung auf seiner Position einen weiteren Spieler (Uddin) nachzumelden.

59. Turkmenistan 

Der zweite Ersatzspieler Amanmurad Kakageldiev wurde nicht eingesetzt.

60. Österreich

61. Iran

62. Türkei

63. Marokko

64. Malaysia

65. Peru 

Peru traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Bilanzen verstehen sich also über nur 13 Wettkämpfe.

66. Türkei B

67. Färöer

68. Ecuador 

In der ersten Runde erhielt die Mannschaft einen kampflosen 4:0-Sieg gegen das nicht angereiste Team von Mauretanien gutgeschrieben. Dieser ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler eingerechnet.

69. Andorra

70. Südafrika 

Der zweite Ersatzspieler Günther van den Bergh wurde während der Olympiade nicht eingesetzt.

71. Tunesien

72. Venezuela

73. Vereinigte Arabische Emirate

74. Luxemburg 

Der zweite Ersatzspieler Ady Christoffel kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

75. Paraguay

76. Myanmar 

Der zweite Ersatzspieler Maung Maung wurde nicht eingesetzt.

77. Mexiko 

Der zweite Ersatzspieler Denis Verduga Zavala kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

78. IBCA 

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Spanier Delfín Burdío Gracia wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

79. Pakistan

80. Wales

81. Costa Rica

82. Katar

83. Kolumbien

84. Angola

85. Irak

86. Syrien

87. Neuseeland

88. Japan

89. Puerto Rico

90. Sambia

91. Uruguay

92. El Salvador

93. Simbabwe

94. Sri Lanka

95. Uganda

96. Albanien

97. Zypern

98. Bolivien

99. Jemen

100. Liechtenstein

101. Barbados

102. Jamaika

103. Kenia

104. Suriname

105. Honduras

106. Botswana

107. Niederländische Antillen 

Der zweite Ersatzspieler Ludwig Abad kam nicht zum Einsatz.

108. Palästina 

Der zweite Ersatzspieler Mahmoud Said kam nicht zum Einsatz.

109. Namibia

110. Malta

111. Monaco

112. Macau

113. Hongkong

114. Mauritius

115. Äthiopien 

Äthiopien erhielt in der ersten Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

116. Panama 

Der zweite Ersatzspieler Juan Ramón Martínez wurde im Turnier nicht eingesetzt.

117. Jersey

118. Trinidad und Tobago

119. San Marino

120. Bermuda

121. Brunei

122. Seychellen

123. Papua-Neuguinea 

Der an Brett 2 gemeldete Stammspieler Mark Ai'io sowie der zweite Ersatzspieler Pablo Melgar kamen im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

124. Guernsey

125. Amerikanische Jungferninseln

126. Ruanda

Quellen 
 Schacholympiade 2000 bei olimpbase.org
 Schacholympiade 2000 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2000
Schach 2000
Schach (Türkei)
Sport (Istanbul)